

Patronyme 
 (classement par ordre alphabétique)
 Arthur Rupert Dickey (1854-1900), homme politique canadien de Nouvelle-Écosse ;
 Bill Dickey (1907-1993), joueur de baseball américain ;
 Dale Dickey (1961-), actrice américaine ;
 Donald Ryder Dickey (1887-1932), un ornithologue et mammalogiste américain ;
 Eric Jerome Dickey (1961-2021), écrivain américain ;
 James Dickey (1923 - 1997), auteur et poète américain ;
 Jay Dickey (1939-2017), homme politique américain ;
 John Sloan Dickey (1907 - 1991), diplomate, enseignant et intellectuel américain ;
 Robert A. Dickey (1974 -), joueur américain de baseball.

Toponyme 

 Dickey, une ville située dans le Dakota du Nord
 Comté de Dickey, comté du Dakota du Nord.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme